Chase County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chase County (Kansas)
Chase County (Nebraska)